Eliasberg ist der Nachname folgender Personen:

 Alexander Eliasberg (1878–1924), russischer Übersetzer
 George Eliasberg (1906–1972), deutscher Journalist
 Karl Iljitsch Eliasberg (1907–1978), sowjetischer Dirigent
 Mordechai Eliasberg (1817–1889), russischer Rabbiner
 Paul Eliasberg (1907–1983), deutsch-französischer Grafiker
 Wladimir Eliasberg (1887–1969), deutscher Psychiater